Agapema är ett släkte av fjärilar. Agapema ingår i familjen påfågelsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Påfågelsspinnare
Agapema